Jarolím/Jarolímová je jméno vzniklé odvozením z řeckého „Hieronymos“, podobně jako jeho častější verze Jeroným.

rodné jméno
 Jarolím Adámek (1915–1969), český katolický duchovní, politický vězeň

příjmení
 Anet Jarolímová (* 1989), česká florbalistka
 Anton Jarolim (1869–1933), sudetoněmecký odborář a politik, čs. senátor
 Bohumil Jarolím (* 1927), český architekt
 David Jarolím (* 1979), český fotbalista, syn Karla
 Jakub Jarolím (* 1995), český ploutvový plavec
 Jan Jarolím, více osob
 Jana Jarolímová (* 1937), československá závodnice v jízdě na saních
 Johann Jarolim (1855–1937), český advokát, vysokoškolský pedagog a politik z Brna, zemský poslanec
 Josef Jarolím (* 1958), bývalý český fotbalista
 Karel Jarolím (* 1956), český fotbalový trenér
 Lukáš Jarolím (* 1976), český fotbalista syn Karla
 Marek Jarolím (* 1985), český fotbalista, synovec Karla
 Tomáš Jarolím (* 1969), český politik

Související články 
 Jeroným (více informací o tomto jménu)
 Jarolímek (příjmení)